«Человек произошёл от обезьяны» — популярный тезис, который обычно ассоциируется с Чарльзом Дарвином и дарвинистами, однако он высказывался и до него Жоржем Луи Бюффоном. Дарвин писал более определённо, что человек произошёл от древних обезьян Старого Света и принадлежит к группе Узконосые обезьяны. Последний тезис (Дарвина) соответствует современным данным палеонтологии и генетики.

Популярна идея (риторический приём), что «человек произошёл не от обезьяны — у человека и обезьяны был общий предок». Ошибочность этого утверждения заключается в принадлежности как самого человека, так и его последнего общего с современными обезьянами предка к подотряду Обезьяны () и семейству Гоминиды () внутри этого подотряда. Обезьяны, или «сухоносые» приматы () — подотряд отряда приматов класса млекопитающих, включающий как вид Человек разумный, так и ряд его вымерших предков. Наиболее близкими к человеку современными биологическими видами являются два вида рода Шимпанзе (). По данным палеонтологии и генетики эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись не более 7 млн лет назад. В 2007 году был описан накалипитек — предположительный общий предок человека, шимпанзе и горилл, возрастом 10 млн лет, являвшийся обезьяной. Обезьянами были также предполагаемые предок всех человекообразных — руквапитек (25 млн лет), общий предок человекообразных и мартышкообразных — саадания (29 млн лет) и общий предок всех обезьян — архицебус (55 млн лет).

В современной биологической систематике все современные люди относятся к виду Человек разумный (), входящему в род Человек (). Большинство исследователей считает, что род Homo происходит от афарского австралопитека. Переход от австралопитека к Homo был постепенным, поэтому определение морфологических признаков, которые отделяют род Homo от австралопитековых, вызывает споры. К ним относят объём мозга (так называемый мозговой Рубикон — 600—800 см³) и строение кисти руки, но многие учёные считают эти критерии ошибочными. Древнейшими представителями рода Homo в антропологии считаются африканские виды Человек рудольфский (Homo rudolfensis) и Человек умелый (Homo habilis) (ряд учёных объединяет их в один политипический вид Homo habilis «в широком смысле»). Один из этих ранних видов Homo эволюционировал в Homo ergaster. Представители последнего мигрировали в Азию и дали начало виду Homo erectus. В Африке от Homo ergaster произошёл вид гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis). Гейдельбергский человека в Африке 250—100 тысяч лет назад эволюционировал в Homo sapiens, в Европе около 70 тысяч лет назад — в «классическую» форму неандертальцев (Homo neanderthalensis).

Доказательства происхождения человека от других видов животных 

 Сравнительно-анатомические. Скелет состоит из тех же отделов, что и у других млекопитающих. Полость тела разделена диафрагмой на брюшной и грудной отделы. Нервная система трубчатого типа. В среднем ухе три слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремя), имеются ушные раковины и связанные с ними ушные мышцы. В коже человека имеются потовые и сальные железы. Кровеносная система замкнутая, есть четырёхкамерное сердце.
 Эмбриологические. В эмбриогенезе человека имеются основные стадии развития: дробление, гаструла, нейрула. Зародыш имеет хорду, жаберные щели в полости глотки, полунервную трубку, гладкую поверхность головного мозга, волосы на поверхности тела. Ребёнок развивается внутри тела матери и питается через плаценту.
 Физиолого-биологические. У человека и человекоподобных обезьян имеются сходства в структуре гемоглобина и других белков. Наблюдается сходство в группах крови. У человека имеется антиген. А также близкие сроки беременности и полового созревания.
 Молекулярно-генетические. У человека 46 хромосом (у обезьян 48); согласно новейшим исследованиям, уменьшение числа хромосом связано со слиянием двух хромосом, о чём говорит наличие у 2-й хромосомы человека сразу двух центромер (структура в центре хромосомы) и слияние двух теломер (структуры на кончиках хромосомы, защищающие хромосому от вредоносного воздействия с другими молекулами) в центре этой хромосомы. Имеется высокая степень гомологии по первичной структуре генов. Более 90% генов человека и шимпанзе сходны между собой.
 Палеонтологические. Многочисленные ископаемые остатки (кости, зубы, фрагменты скелета) предковых форм человека.

История представлений 

Ряд антропогонических мифов имеют тотемический характер. По этим представлениям человек когда-то не имел различий с животными, например, был покрыт шерстью, как в мифах селькупов в Западной Сибири. В некоторых мифах отражено сходство людей и обезьян. Согласно мифологиям Тибета и южноафриканского племени хадзапи, человек произошёл от обезьяны. Согласно мифу бушменов, бабуины в прошлом были людьми, но герой Цагн обратил их в обезьян в наказание за убийство его сына. Согласно мифам африканских бамбути и эфе, шимпанзе являются древним народом, который ушёл в лес из-за того, что их обманывали пигмеи. Антропогонические мифы тотемического типа, как правило, повествуют о происхождении только одной группы людей, которая имеет в качестве зооморфного тотемного символа определённое животное. Однако в небольшом числе антропогонических мифов тотемического характера говорится о происхождении всех людей. Многие тотемические антропогонические мифы объединяют людей и животных как разные типы людей. Животные, которые почитаются в качестве тотемных классификационных символов определённых социальных подразделений, рассматриваются как люди, в том числе из других миров. Так, мифология нивхов описывает медведя как «горного человека», который принадлежат верхнему миру. В австралийской мифологии, у бурят и в традициях многих других народов Евразии известны мифы, согласно которым родоначальниками были птицы, такие как ворон и лебедь, а первые люди вышли из яйца. Близкими являются мифы, в которых фигурирует образ мирового яйца.

Ряд мифов, связанных с ассоциациями по сходству человека и животных, включая обезьян, имеют значение как ранние преднаучные взгляды. Для объяснения происхождения человека могла использоваться классификация живых существ по внешним признакам. Позднее подобный метод стал основой эволюционных гипотез.

О естественном развитии человека и животных говорили Анаксимандр (VI век до н. э.) и Эмпедокл (VI век до н. э.). Римский врач и анатом Клавдий Гален на результатах вскрытия трупов животных, в том числе обезьян, установил большое сходство в строении тела между человеком и обезьянами, отметив черты сходства и различия с другими животными. В «Анатомических процедурах» он писал: «…Из всех живых существ, больше всего похожа на человека обезьяна по внутренностям, мышцам, артериям, нервам, так же, как и по форме костей. В силу этого она ходит на двух ногах и употребляет передние конечности как руки».

В XVII веке Джулио Ванини с возможной осторожностью отрицал бессмертие души, творение мира из ничего и писал о сходстве человека и обезьяны. За свои взгляды был казнён в Тулузе в 1619 году.

Карл Линней помещает человека в своей классификации животного мира и отводит ему особый род людей (Homo) с видом «человек разумный» (Homo sapiens) рядом с человекообразными обезьянами. Однако он в своих представлениях о живой природе исходил из идеи неизменности видов и считал человека венцом божественного творения.

В 1775 году Афанасий Каверзнев анонимно опубликовал диссертацию «О перерождении животных», где утверждает, что единственным источником изменчивости животных является прямое влияние на них условий внешней среды, организмы всегда связаны с особенностями земной поверхности. Он помещает человека и обезьян в одну группу, утверждая между ним и животными сходство и родство: «… не только кошка, лев, тигр, но и человек, обезьяна и все другие животные составляют одну единую семью».

В конце XVIII века мысль, что люди — потомки обезьян, развивалась Джеймсом Бёрнеттом, работавшим над теорией эволюции языка. Жорж-Луи де Бюффон сначала склонялся к этой идее, но позже отвергал в дебатах с Бёрнеттом. Согласно другим источникам, он высказал её в своей «Естественной истории», что вызвало резкую реакцию негодования и книга была публично сожжена палачом. Бюффон отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды, показал глубокое сходство в строении основных органов человека и животных, что позволило поставить на новый, более высокий уровень вопрос о границах между человеком и высшими приматами. По мнению Бюффона, организмы, имеющие общих предков, претерпевают длительные изменения под действием окружающей среды и становятся все менее похожими друг на друга.

Начало эволюционному периоду развития биологии было положено в трудах Ж. Б. Ламарка, предложившего первую эволюционную теорию. Она была изложена в его книге «Философия зоологии», вышедшей в 1809 году Ламарк первым заговорил об изменении организмов под влиянием окружающей среды и передаче приобретенных признаков потомкам. Им описаны изменения скелета и мускулатуры вследствие перехода к прямохождению, черепа и жевательного аппарата — из-за потери необходимости использовать его для целей охоты. Ламарк высказал предположение о возможном происхождении человека от шимпанзе, но не счёл возможным развить его дальше. Он предпочёл ограничиться замечанием, что человек происходит не только от животных: «Вот к каким выводам можно было бы прийти, если бы человек отличался от животных только принципами своей организации и если бы его происхождение не было другим».

Чарльз Дарвин обосновал положение, что между человеком и современными обезьянами Старого Света существовало связующее звено — общий предок, от которого они ведут своё происхождение. Дарвин утверждал, что люди происходят от древних обезьян Старого Света:

Обезьяны разделились потом на две большие ветви: обезьян Старого и Нового Света. От первых же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира.

Человек по строению своих зубов, ноздрей и некоторым другим особенностям принадлежит бесспорно к узконосым обезьянам Старого Света. ...Едва ли можно сомневаться, что человек произошел от обезьян Старого Света и что с генеалогической точки зрения он должен быть отнесен к группе узконосых. <...> Так как человек с генеалогической точки зрения принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколько бы ни восставала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники были бы по всей справедливости отнесены к этой группе. Мы не должны, однако, впасть в ошибку, предполагая, что древний родоначальник всей группы обезьян, не исключая и человека, был тождествен или даже только близко сходен с какой-либо из существующих ныне обезьян.

Также Дарвин разработал биологическую теорию происхождения человека.
Дарвин (книги «», «О выражении эмоций у человека и животных» (1871—1872)) заключает, что человек — неотъемлемая часть живой природы и что его возникновение не исключение из общих закономерностей развития органического мира, распространяет на человека основные положения эволюционной теории, доказывает происхождение человека «от нижестоящей животной формы».

На основании сравнительно-анатомических, эмбриологических данных, указывающих на огромное сходство человека и человекообразных обезьян, Дарвин обосновал идею их родства, а следовательно, и общности их происхождения от древнего исходного предка. Так родилась симиальная (обезьянья) теория антропогенеза. Работа Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» вышла спустя 12 лет после «Происхождения видов». По мнению историка Б. Ф. Поршнева, высказанному в его книге «О начале человеческой истории», известное выражение «человек произошёл от обезьяны» принадлежит в первую очередь не Дарвину, а его последователям Т. Гексли, К. Фохту и Э. Геккелю: «…он явился выводом, сделанным другими из его теории видообразования. А именно, его сделали и обосновали Фохт, Гексли, Геккель, причем все трое без малого одновременно три-четыре года спустя после выхода книги Дарвина [„Происхождение видов“]».

Прямым доказательством родства человека и современных обезьян стали останки ископаемых обезьян — как общих предков человека и других человекообразных обезьян, так и промежуточных форм между предковыми формами и современным человеком, а также данные генетики.

«Недостающее звено» 

Популярной, в частности в среде сторонников креационизма, является идея, что «недостающее звено между обезьяной и человеком не найдено». Термин «недостающее звено» используется с XIX века. Так, немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель выдвинул предположение, что между человеком и его предком (древней обезьяной) должно было существовать промежуточное звено — «питекантроп» («обезьяночеловек»), останки которого в то время ещё не были найдены. В этом смысле термин «недостающее звено» используется до настоящего времени, в основном журналистами и авторами популярной литературы. Утверждение, что «недостающее звено между (древней) обезьяной и человеком не найдено», стало заблуждением примерно в 1970-е годы, когда был накоплен материал по всем основным стадиям эволюции человека. Проблема недостающих звеньев в антропогенезе окончательно потеряла актуальность в конце XX — начале XXI века с описанием группы ранних австралопитеков. В настоящее время учёным известно не одно переходное звено, а целая цепочка переходных форм («промежутки между промежуточными звеньями»). Регулярно открываются новые виды ископаемых гоминид.

См. также 
 Антропогенез
 Человек разумный
 Обезьяна
 Обезьянолюди
 Эволюционное учение
 Обезьяний процесс
 The Monkey Suit
 Креационизм
 Доказательства эволюции
 Дело Шрайбер
 Синтетическая теория эволюции
 Научная картина мира
 Происхождение видов
 Происхождение (фильм)

Примечания

Литература 

 
 Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь
 Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор.
 Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных.
 
 Лучкевич В. В. От Гераклита до Дарвина. В 3 т. М.; Л., 1936-43 (переизд.: В 2 т. М., 1960).
 Нестурх М. Ф. Происхождение человека. М.: Наука, 1970. — 440 с.
 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). — 2-е изд. — М.: Фэри-В, 2006. — 635 с. — ISBN 5-94138-004-6.
 Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина: материалы к истории эволюционной идеи в России. Т. I. М.—Л.: 1951.
 Садохин А. П. Концепции современного естествознания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 447 с.
  (pdf на сайте Всенаука).
  (pdf на сайте Всенаука).
 
 «Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения». Составитель: П. С. Гуревич. М.: Политиздат, 1991.
 Яковлев В. В. Происхождение человека на Земле. — Самара, 2005.

Ссылки 

 Зубов А. А. Наследники по прямой // Вокруг света. — № 5 (2752). — 2003
 От кого произошел человек: эволюционное дерево // Антропогенез.ру.
 Соколов А. Б. Почему обезьяны не превращаются в человека? Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.

Фразеологизмы
Антропогенез